Het ATP-tennistoernooi van Coral Springs (officieel de America's Red Clay Championships) van 1994 werd gespeeld van 9 tot en met 15 mei 1994 in het Amerikaanse Coral Springs. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Coral Springs Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

ATP-toernooi van Delray Beach
Coral Springs